Suba (volk)
 Suba (district)